Појам Хјуз може се односити на:

Особе 
 Хауард Хјуз (енг. Howard Robard Hughes, Jr.; 1905 — 1976) - амерички милијардер, инвеститор, авијатичар, филмски продуцент, режисер и инжењер
 Дејвид Хјуз (енг. David Edward Hughes; 1831 - 1900) - британски физичар, проналазач и музичар, изумитељ микрофона и пријемног телеграфског уређаја

Топониме 
 Округ Хјуз (Јужна Дакота)
 Округ Хјуз (Оклахома)
 Хјуз (Аљаска)
 Хјуз (Арканзас)